Taxus steht:
 für die Pflanzengattung Eiben
 lateinisch für Europäischer Dachs